India Julia Casiraghi (* 12. dubna 2015 Londýn) je dcerou Andrea Casiraghiho a Tatiany Santo Domingo Rechulskiové. Je vnučkou Caroline Hanoverské a pravnučkou Grace Kelly. V řadě následnictví na monacký trůn je po svém mladším bratrovi Maxmiliánovi Casiraghim na 7. místě. Předchází svého strýce Pierra Casiraghiho.

Život

Sourozenci

Předkové

Reference 

Grimaldiové
Narození v roce 2015
Narození 12. dubna
Narození v Londýně
Ženy
Žijící lidé